Podium (lateinisch) bezeichnet:

 in der Architektur einen Unterbau oder eine erhöhte Plattform, siehe Podest#Architektur
 Podium (Dolmen), Erhöhung um einen neolithischen Dolmen
 das Siegertreppchen im Sport
 ein Rednerpult, siehe auch: Podiumsdiskussion
 eine Auftritts- oder Darstellungsmöglichkeit

Podium ist der Name von:
 Podium (Gattung), eine Gattung der Grabwespen aus der Ordnung der Hautflügler
 Podium (Zeitschrift), eine österreichische Literaturzeitschrift
 Podium (niederländische Zeitschrift), eine niederländische Literaturzeitschrift
 Podium Esslingen, ein Festival für klassische Musik in Esslingen

Siehe auch:

 The Podium, Kliff im Viktorialand, Antarktika
 Das Podium, Vereinigung von Künstlern Anfang der 30er Jahre in Berlin